Arthurs ist der Familienname folgender Personen:

 Eugéne Cornelius Arthurs (1914–1978), irischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tanga
 Paul Arthurs (* 1965), britischer Musiker
 Tom Arthurs (* 1980), britischer Jazz-Musiker
 Wayne Arthurs (* 1971), australischer Tennisspieler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Arthurs (Pennsylvania), im Clarion County

Sonstiges:
 
 Arthurs Fork, Fließgewässer im Morgan County, Utah
 Arthurs Run, Fließgewässer im Anne Arundel County, Maryland
 Arthurs Lake, See im Zentrum des australischen Bundesstaates Tasmanien
 Arthurs Lake (Texas), See im Sabine County, Texas